Nicolás Nikoláyevich Románov puede referirse a:

 Nicolás Nikoláyevich Románov el Viejo, mariscal de campo ruso, hijo del zar Nicolás I de Rusia; 
 Nicolás Nikoláyevich Románov el Joven, nieto del zar Nicolás I, fue comandante supremo del Ejército Imperial ruso.